Лаврентий Никитич Соколов (1903—1975) — разведчик. Подполковник.

Биография 
Родился в семье служащих. В РККА с 1920 года. Член ВКП(б) с 1930 года. Окончил школу одногодичников (1928), Специальный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1937—1939). Преподаватель кафедры разведки Специального факультета Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (май 1939 — октябрь 1940), преподаватель по Высшей специальной школы Генерального штаба Красной Армии с октября 1940 года. Служил в 4-м управлении ГРУ Генерального штаба Советской Армии (1943), заместитель начальника 6-го отдела того же управления (1945).

Награды 
 Орден Красного Знамени;
 Два ордена Красной Звезды;
 Орден Отечественной войны 2 степени.

Примечания

Литература 
 Некролог // Вечерняя Москва. 29.04.1975.
 
 
 Густерин П. В. Восточный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-37302-2.

Ссылки 
 Соколов Лаврентий Никитич

Преподаватели Высшей специальной школы ГШ РККА
Члены КПСС
Разведчики СССР
Персоналии:Военная разведка
Сотрудники ГРУ
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе